El término dilatación puede referirse:

a una dilatación térmica, un proceso físico por el cual se producen cambios de volumen como resultado de cambios de temperatura;
a una transformación dilatación u homotecia en un espacio euclídeo;
a una dilatación, un proceso fisiológico que ocurre durante el parto de una madre